Toponímia:
 Salinas (Califòrnia)
 Salinas (Equador), municipi de l'Equador, a la província de Santa Elena
 Salinas (Uruguai), municipi de l'Uruguai, al departament de Canelones
 Salinas de Añana, cap del municipi basc d'Añana, a Àlaba
 Salinas de Léniz, nom castellà del municipi basc de Leintz-Gatzaga, a Guipúscoa
 Salinas del Manzano, municipi de Castella - la Manxa, a la província de Conca
 Salinas de Oro, municipi de Navarra
 Salinas de Pisuerga, municipi de Castella i Lleó, a la província de Palència
 Salinas  o Salines , municipi valencià castellanoparlant a l'Alt Vinalopó
 Salinas, parròquia del municipi asturià de Castrillón
 Parc regional de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, parc regional de la regió de Múrcia, al municipi de San Pedro del Pinatar
 Biografies:
 Carlos Salinas de Gortari, president de Mèxic
 Jaime Salinas Bonmatí, escriptor i editor espanyol
 Julio Salinas Fernández, futbolista i comentarista esportiu basc
 Francisco Salinas Fernández, futbolista basc
 Pedro Salinas, escriptor espanyol
 Pere Salinas, pintor català
 Miscel·lània: Batalla de Las Salinas, combat per la possessió de la ciutat peruana de Cusco entre les tropes de Francisco Pizarro i les de Diego de Almagro